Ko van Dijk sr. (1881 - 1937), Nederlands acteur en toneeldirecteur
Ko van Dijk jr. (1916 - 1978), Nederlands acteur